В одиночному розряді тенісного турніру Dutch International Indoors 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Гана Мандлікова здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Рузічі 5-7, 6-2, 7-5.

Сіяні гравчині 

 Гана Мандлікова (переможниця)
 Вірджинія Рузічі (фінал)
 Міма Яушовець (чвертьфінал)
 Джоанн Расселл (півфінал)

 Бетті Стеве (чвертьфінал)
 Стейсі Марголін (1-ше коло)
 Барбара Поттер (півфінал)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Dutch International Indoors